Fyrkant kan vara:

 Fyrkant – vardagligt en rätvinklig tvådimensionell geometrisk figur med fyra sidor (fyrhörning), inexakt som synonym till kvadrat eller rektangel
 Fyrkant (typografi) – inom typografin en relativ längdenhet
 Fyrkant (squaredans) – utgångspositionen i squaredans
 Fyrkant (militär) – en historisk formering i strid
 Fyrkant (sexualitet) – en sexuell aktivitet som innefattar fyra personer
 Fyrkant (tecken) – ett namn på nummertecknet #

Se även
 Fyrkanten
 Fyrhörning – en fyrsidig polygon